Paul Blanc peut désigner :
 Paul Blanc (1836-1910), peintre, graveur et dessinateur français ;
 Paul-Auguste Blanc (1886-1968), général français ;
 Paul Blanc (1924-2019), diplomate français, ambassadeur en Haute-Volta, au Mozambique, à Madagascar et au Liban ;
 Paul Blanc (1931-), joueur français de rugby à XV ;
 Paul Blanc (1937-), sénateur français (1992-2011).